John Mitchell (botanicus) (1711-1768), Brits / Amerikaans arts, plantkundige (verzamelaar) en cartograaf
 John Mitchell (natuurkundige) (1724-1793), Brits filosoof en natuurkundige
 John Mitchell (politicus) (1913-1988), Amerikaans politicus en minister
 John Mitchell (honkballer) (1937-2020), Amerikaans honkballer
 John Mitchell (historicus) (1941-2021), Nieuw-Zeelands historicus
 John Mitchell (musicus), Brits zanger, drummer en gitarist, geboren in 1973